August Freyer (1801-1883), musicista e compositore polacco
 Christian Friedrich Freyer (1794-1885) – entomologo tedesco
 Frederic Freyer, pseudonimo di Bill S. Ballinger (1912-1980) – scrittore e sceneggiatore statunitense
 Hans Freyer (1887-1969) – sociologo e accademico tedesco
 Ingo Freyer (1971) – allenatore di pallacanestro ed ex cestista tedesco